Пятницкая улица () — улица в Деснянском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Предградье и Ковалёвка. Пролегает от улицы Гетмана Полуботка до безымянного проезда у гаражей возле переулка Коммунальный.

Примыкают улицы Коцюбинского, проспект Победы, Василия Стуса (Чернышевского), Киевская, Софии Русовой, Гоголя, Котляревского, Костомаровская.

История   
Пятницкая улица была проложена в 1805 году от Богуславской улицы до Ковалёвки (современной Киевской улицы). В начале 20 века была продлена на север до конца города, здесь жили торговцы и ремесленники. На улице были расположены топливный склад, мясные, рыбные и мучные лавки, рядом — базар (до 1930-х годов), на углу Сиверянской улицы — мастерская Якушевского по изготовлению пианино (до 1919 года, здание снесли в 1984). 

В 1919 году Пятницкая улица переименована на улица Борохова —  в честь еврейского политического деятеля, члена Украинской Центральной Рады Бера Борохова.

В 1922 году улица Борохова переименована на улица Урицкого —  в честь российского и советского революционного и политического деятеля Моисея Соломоновича Урицкого. После, в период 1927—1985 годы, другая улица в исторической местности Землянки именовалась в честь Бера Борохова. 

В период Великой Отечественной войны на первых двух кварталах все дома были сожжены или разрушены. В послевоенные годы были возведены 2-этажные 8-квартирные дома, несколько 5-9-этажных жилых домов. В довоенные годы на улице был расположен «Черниговский городской молочный завод», разрушен во время Великой Отечественной войны, был восстановлен но в другом месте (угол современных Мстиславской и Коцюбинского). В 1961 году был построен первый в Украине типовой дом радио (дом № 18), был оснащён современным оборудованием. 

В 1980-е годы усадебная застройка конца улицы (после примыкания Киевской улицы) частично ликвидирована и были построены кварталы многоэтажной жилой застройки (9-этажные дома). 

7 июня 2001 года улице было возвращено историческое название — в честь Храма святой Параскевы Пятницы к которой ведёт улица, расположенного на перекрестке с улицей Гетмана Полуботка в сквере имени Богдана Хмельницкого.

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении — параллельно проспекту Мира и Мстиславской улице — к ручью Черторыйка. 

Начало улицы (до примыкания проспекта Победа) парная и непарная стороны заняты малоэтажной (2-этажные дома, два 3-этажных дома) жилой застройкой. Далее (до примыкания улицы Киевская) парная и непарная стороны улицы заняты малоэтажной (2-этажные дома) и многоэтажной (4-5-9-этажные дома) жилой застройкой, учреждениями обслуживания, частично усадебной. Северо-западный угол Пятницкой и Киевской занимает торговый центр «ЦУМ Чернигов» (бывший «Дружба»). Затем (между улицами Киевская и Костомаровская) улица занята преимущественно многоэтажной жилой (9-10-этажные дома) и частично усадебной застройкой. Конец улицы занят парная сторона сначала усадебной, затем нежилой (Черниговская мебельная фабрика — улица Мартына Небабы) застройкой, непарная — усадебной и частично нежилой (гаражи) застройкой.

Учреждения:
 дом № 11 А — Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства; Управление Государственного земельного агентства.
 дом № 18 — Дом радио — Черниговский региональный филиал «НСТУ».
 дом № 42 — Черниговский базовый профессиональный медицинский колледж.
 дом № 33 — римо-католическая церковь.
 дом № 35 — детсад № 21.
 дом № 39 — Черниговский государственный центр технологий, инноваций и информатизации (ЦНТИ); Управление Государственной службы труда в Черниговской области.
 дом № 52 — Государственный архив Черниговской области.
 дом № 69 — Управление охраны, использования и возобновления водных биоресурсов и регулирования рыболовства в Черниговской области («Чернігіврибохорона»).
 дом № 69 А — спецшкола № 2 для глухих и слабослышащих детей; ГП Украинский государственный институт по проектированию объектов дорожного хозяйства («Укрдіпродор»).
 дом № 83 А — Главное управление Пенсионного фонда.

Памятники архитектуры:
 дом № 2/10 — Храм святой Параскевы Пятницы (Пятницкая) (конец 12 — начало 13 веков) — национального значения, часть историко-архитектурного заповедника Чернигов древний.
 дом № 42 — Производственный дом (1880-е годы) — местного значения.

Есть ряд значимых и рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: все дома (№№ 2/10, 3, 4, 5, 6, 7/65, 8, 9/66, 10/63, 11, 12/64, 13, 14, 16, 18) от начала до примыкания проспекта Победы (в том числе Дом радио; кроме двух 3-этажных домов), 2-этажный дом № 38/9, усадебный дом № 40/10, четыре усадебных дома на участке между улицами Киевская и Софии Русовой (№№ 71, 73, 75, 77/21).

Мемориальные доски:
 дом № 18 — главе областного радиокомитета Антонине Николаевне Соколовой — с барельефом, на Доме радио, где работала (1954—1978, доска 05.06.2014).
 дом № 49 — Герою Советского Союза Якову Фёдоровичу Руденку — на доме, где он жил.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 821-822 УРИЦЬКОГО ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова